Turkeytown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Turkeytown (Alabama)
 Turkeytown (Kentucky)
 Turkeytown (Pennsylvania)